Warp Records — gravadora da Inglaterra
 Warp ou Dobra espacial — na série de TV e nos filmes Star Trek
 Warped Tour — festival de música e esportes de aventura que ocorre nos Estados Unidos e Canadá
 Warpe — município da Alemanha localizado no distrito de Nienburg
 OS/2 ou OS/2 Warp — sistema operacional da IBM

Desambiguações de topônimos